Чемпионат Таджикистана по футболу 1996 () — 5-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1996 на сайте rsssf.com 

1996
Таджикистан
1996 год в Таджикистане